Le terme ou l’abréviation Erke peut désigner :

 L'erke, un instrument de musique originaire de la cordillère des Andes.
 L'Escorte royale à cheval, unité de cavalerie de la police fédérale belge, abréviée en ERKE par un mélange des deux premières lettres de son nom en français et en néerlandais (Koninklijk escorte te paard), les deux langues principales du pays.